La Prophétie est le treizième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

Cet album marque un nouveau style graphique pour Cyril Pontet (avec encore l'arrivée d'un nouveau coloriste), qui tranche radicalement avec les épisodes précédents.

Synopsis 
Sans surprise, la fermeture de la Porte des Enfers provoque la colère d'Haazeel Thorn et Wismerhill doit se préparer au terrible combat contre son nouvel ennemi. Malgré tous leurs pouvoirs, ses compagnons n'ignorent pas qu'il s'agit sans doute de leur ultime bataille.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2006